Диклич () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Диклич, Богдан (род. 1953) — югославский и сербский актёр.
 Диклич, Ясна (род. 1946) — боснийская актриса театра и кино.